Ituzaingó (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Ituzaingó (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Ituzaingó (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
Ituzaingó (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires